

Astronomia
Kari – satellite di Saturno
Cratere Kári – cratere sulla superficie di Callisto

Onomastica
Kari – forma finlandese del nome proprio di persona Macario
Kari – diminutivo norvegese del nome proprio di persona Caterina
Kári – forma islandese, faroese e norrena del nome proprio di persona Kåre

Persone
Dagur Kári – regista e musicista islandese
Niko Kari – pilota automobilistico finlandese
Tamla Kari – attrice britannica

Mitologia
Kári – figura della mitologia norrena

Altro 
Kari – città dell'India
Kari Kamiya – personaggio della serie animata Digimon
KARI – Istituto coreano di ricerca aerospaziale
Lago Kari – lago dell'Armenia